A Transportes Coletivos Grande Londrina (também abreviada para TCGL, ou apenas Grande Londrina) é uma empresa brasileira que atua no setor de transporte coletivo de passageiros, sediada na cidade de Londrina no Paraná.

História 
Inicialmente, no ano de 1958, a pedido do então prefeito de Londrina, Antônio Fernandes Sobrinho, é criada a VUL – Viação Urbana Londrinense, um departamento dentro da empresa Irmãos Lopes, uma concessionária de veículos, para atender o serviço de transporte coletivo de Londrina, substituindo a Viação Urbana, de Fattori, Simone & Lyra, que havia entrado em falência.

O Terminal funcionava na Praça Gabriel Martins e são implantadas seis linhas: Vila Brasil, Vila Casoni, Vila Nova, Vila Yara, Shangri-lá e Aeroporto (todas ainda existem, exceto a do Aeroporto). A maior dificuldade é vencer as ruas sem pavimentação.

Em 1978, a Irmãos Lopes inicia as atividades da TCGL – Transportes Coletivos Grande Londrina, substituindo a VUL. A TCGL possui configuração própria, desmembrada da Irmãos Lopes. A empresa conta com 125 ônibus e aproximadamente 600 funcionários. Dez anos depois, em 1988, é inaugurado o atual Terminal Urbano Central de Londrina, em 2 pisos, com 10 plataformas (3 no inferior, 7 no superior) com mais de 15 mil metros de área construída, fazendo do quadrilátero das ruas João Cândido, São Paulo, Benjamin Constant e via Leste-Oeste o local de maior desfile diário de cidadãos na região metropolitana com uma circulação de mais de 120 mil pessoas por dia.

Em 1997, a TCGL é adquirida pelo Grupo Comporte, holding formada pelas empresas Max Empreendimentos, Áurea – Administração e Participações Ltda e PMG Participações Ltda, de propriedade do empresário Nenê Constantino, que também tem outras empresas de ônibus em outros estados, como a Pássaro Marron. No ano seguinte, novos carros modelo Marcopolo Torino passam a ser utilizados, para uma renovação da frota.

Em 2001, A TCGL cria o Psiu (foto a esquerda), serviço de ônibus diferenciado sem ponto definido para embarque e desembarque, que não passa pelos terminais e com tarifa maior (Em comparação com o convencional que custava 1,15, o Psiu custava 1,50). Operando com 13 veículos Marcopolo Senior, com Ar-Condicionado e Wi-Fi (inicialmente, apenas os Psiu tinham Wi-Fi livre) em linhas que cortam todas as regiões da cidade.

Em 2004 é implantado o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, utilizando cartões de transporte, substituindo os passes de papel. Com a Integração Eletrônica, o usuário pode utilizar dois coletivos no prazo de 1 hora, sem pagar duas vezes.

Atualidade 
Atualmente, a TCGL conta com mais de 700 funcionários e uma frota de mais de 330 carros e atende a maioria dos bairros da cidade e a 8 dos 9 terminais da cidade. Entre 2015 e 2016, foram testados modelos da Scania, da Volvo da Mercedes-Benz e para a implantação do sistema Super Bus na cidade, sendo que o implantado foi o Marcopolo Viale BRT O-500MA BlueTec 5 da Mercedes. A partir de 2017, a frota passou a ganhar um sistema de Wi-Fi gratuito para os passageiros. Em julho de 2018, a empresa recebeu ônibus novos, modelo Torino S e Senior, que receberam uma pintura diferenciada, com a inscrição MOV, do aplicativo Moovit, que passou a atender a cidade.

Super Bus 
Em 2015, foi apresentado o projeto do Super Bus para a cidade, utilizando o sistema do BHLS - Bus with High Level of Service, um sistema europeu baseado no BRT de outras cidades. O Super Bus será um sistema de corredores interligando os terminais da cidade, sendo que seriam necessárias reformas e ampliações nos atuais. O sistema contaria com mais de 100 paradas em quase 80 km de vias exclusivas.

Empresas fundadas em 1958
Empresas de Londrina
Fundações no Paraná em 1958